Шарапхана́ () — село у складі Казигуртського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр Шарапхананського сільського округу.

До 1993 року село називалось Каратас.

Населення — 3901 особа (2009; 3897 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Казигуртського району
Села Туркестанської області